(1830-1870), compositeur et violoniste belge ;
 Jacques Dupuis (1912-1997), historien français spécialiste de l'Inde ;
 Jacques Dupuis (1914-1984), architecte belge ;
 Jacques Dupuis (1923-2004), théologien et jésuite belge ;
 Jacques P. Dupuis (1948-), homme politique québécois.